Die C-14 ist eine Fernstraße in Katalonien, die von der Generalitat de Catalunya betrieben wird. Die Fernstraße verbindet Salou (Tarragona) mit Lleida. 

In Adrall verbindet die N-260 (Eje del Pirineo) nach Seo de Urgel. Von dort führt die N-145 an die Grenze zu Andorra. 

Die C-14 beginnt in Salou als autobahnähnliche Straße, mit zwei Fahrstreifen pro Richtung und Kreisverkehren. Sie kreuzt die A-7 und die AP-7. Dort verläuft sie weiter als T-11 nach Alcover. Dort verläuft die Autobahn weiter als N-240 und umfährt Montblanc. Dann verläuft sie weiter als AP-2 Richtung Tárrega.

Streckenverlauf 

Verkehrsbauwerk in Katalonien
Fernstraße in Spanien
Straße in Europa